Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet U19 2004 – 1. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 10 listopada do 14 listopada 2004 roku w Tampere, w Finlandii. Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwajcarii, która pokonała Łotwę. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandia.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2004 w Finlandii
2004 w unihokeju
Unihokej w Finlandii
Sport w Tampere